Cassaigne (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Cassaigne (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje